rektor – osoba zarządzająca wyższą uczelnią
 rektor – przełożony seminarium duchownego
 rektor – przełożony zakonnego domu formacyjnego np. jezuitów
 rektor – duchowny katolicki, rezydent, przełożony kościoła nieparafialnego